Kamba je lahko:
 Kamba, Bog pri ljudstvih v Afriki
 Kamba, ljudstvo v Afriki
 Kamba, del jarma pri vpregi